Zwangslage steht für:

 einen Notstand
 eine beim Schweißen durch die Werkstücke vorgegebene, nicht veränderbare Lage, siehe Schweißposition